

Arts et culture

Musique 

 Saint Just, le nom d'un album du groupe éponyme, sorti en 1973.

Groupe 
 Saint Just, groupe de rock progressif italien créé en 1972.

Patronyme 

 Claude Godard d'Aucourt de Saint-Just (1768-1826), librettiste français ;
 Emmanuel Marie Michel Philippe Fréteau de Saint-Just (1745-1794), homme politique français ;
 Louis Antoine de Saint-Just (1767-1794), homme politique français, acteur majeur de la Révolution française, couramment abrégé en Saint-Just ;
 Luc Letellier de Saint-Just (1820-1881), lieutenant gouverneur du Québec ;
 Wallerand de Saint-Just d'Autingues (1950-), avocat et homme politique français.

Pseudonyme 
 Saint-Just, nom de guerre de Jacques Baumel (1918-2006), homme politique français.
 Saint-Just, nom de guerre de Gaston Monnerville (1897-1991), homme politique et résistant français.

Toponyme

Communes et anciennes communes françaises
 Saint-Just, dans l'Ain ;
 Saint-Just, ancienne commune dans le Cantal, aujourd'hui intégrée à Val d'Arcomie ;
 Saint-Just, dans le Cher ;
 Saint-Just, dans la Dordogne ;
 Saint-Just, dans l’Eure ;
 Saint-Just, dans l’Hérault ;
 Saint-Just, en Ille-et-Vilaine ;
 Saint-Just, ancienne commune de l'Isère, intégrée à Saint-Just-Chaleyssin ;
 Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme ;
 Saint-Just, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Saint-Just-Ibarre ;
 Saint-Just-Chaleyssin, dans l'Isère ;
 Saint-Just-d'Ardèche, dans l'Ardèche ;
 Saint-Just-d'Avray, dans le Rhône ;
 Saint-Just-de-Baffie, ancienne commune du Puy-de-Dôme, séparée en Baffie et Saint-Just.
 Saint-Just-de-Claix, dans l’Isère ;
 Saint-Just-des-Marais, dans l'Oise ;
 Saint-Just-en-Bas, dans la Loire ;
 Saint-Just-en-Brie, en Seine-et-Marne ;
 Saint-Just-en-Chaussée, dans l’Oise ;
 Saint-Just-en-Chevalet, dans la Loire ;
 Saint-Just-et-le-Bézu, dans l’Aude ;
 Saint-Just-et-Vacquières, dans le Gard ;
 Saint-Just-Ibarre, dans les Pyrénées-Atlantiques ;
 Saint-Just-la-Pendue, dans la Loire ;
 Saint-Just-le-Martel, dans la Haute-Vienne ;
 Saint-Just-Luzac, dans la Charente-Maritime ;
 Saint-Just-Malmont, dans la Haute-Loire ;
 Saint-Just-près-Brioude, dans la Haute-Loire ;
 Saint-Just-Saint-Rambert, dans la Loire ;
 Saint-Just-Sauvage, dans la Marne ;
 Saint-Just-sur-Dive, en Maine-et-Loire ;
 Saint-Just-sur-Loire, ancienne commune de la Loire, aujourd'hui intégrée à Saint-Just-Saint-Rambert ;
 Saint-Just-sur-Viaur, dans l’Aveyron.

Municipalité canadienne
 Saint-Just-de-Bretenières, au Québec.

Quartiers
 Saint-Just, quartier de Lyon ;
 Saint-Just, terminus du funiculaire Saint-Just à Lyon ;
 Saint-Just, quartier de Marseille ;
 Saint-Just - Hôtel du Département, station de métro de Marseille ;

Édifices religieux 
 
 Église Saint-Just de Beauvais
 Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne ;
 Église Saint-Just de Lyon.

Autres
 Just et Pasteur, histoire des deux martyrs espagnols ;
 Le squat Saint-Just, à Marseille

Voir aussi
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Nom de guerre